De naam Victor Baarn kan verwijzen naar:
 De schuilnaam van Prins Bernhard bij de Lockheed-affaire
 Het pseudoniem dat Hugo Brandt Corstius als columnist gebruikte
 Het strippersonage Victor Baarn uit de stripreeks Agent 327